Messenger – nazwisko
 Messenger – parowiec
 MESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging) – sonda kosmiczna

Zobacz też 
 The Messengers (pol. Posłańcy) – serial telewizyjny
 The Messenger (pol. W imieniu armii) – film
 Facebook Messenger – aplikacja, komunikator internetowy
 Microsoft Messenger service – komunikator internetowy
 Windows Live Messenger – komunikator internetowy
 Windows Messenger – komunikator internetowy
 Windows Messenger service – usługa systemu Windows
 Miles Messenger – brytyjski samolot
 The Messengers – duet producencki
 Messengers – amerykański zespół
 Messengers – brytyjski zespół